Александр Иванович Соколов (1913—13 сентября 1972) — сотрудник советских органов охраны правопорядка, начальник УВД по Ленинградской области — ГУВД исполкомов Ленинградского областного и городского Советов, комиссар милиции 2-го ранга.

Биография 

С 1942 года — член ВКП(б). До 1948 года — начальник цеха Ленинградского судостроительного завода. С 1948 по 1950 год — заместитель председателя Исполнительного комитета Октябрьского районного Совета (Ленинград). С 1950 по 1954 год — председатель Исполнительного комитета Октябрьского районного Совета (Ленинград). С 1954 по 1955 год — 1-й секретарь Октябрьского районного комитета КПСС (Ленинград). С 1955 по 1972 год — заместитель председателя Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета. С 1962 до 13 сентября 1972 года — начальник Управления охраны общественного порядка — внутренних дел Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета.

Похоронен на Богословском кладбище.

Звания 
 Генерал-лейтенант (после 1969 года)
 Комиссар милиции 2-го ранга.

Награды 
 2 Ордена Ленина;
 Орден Трудового Красного Знамени;
 Орден Красной Звезды;
 Медали.

Примечания

Литература 

 Горбачев А.Н. Список некрологов за 1930-2015 годы. М., Infogans, 2016

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Ленинградская милиция

Персоналии:Спецслужбы СССР
Похороненные на Богословском кладбище
Председатели районных (в городах) исполкомов СССР
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Депутаты Ленинградского городского совета
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС